Южинский кружок, он же «мамлеевский кружок» — неформальный литературный и оккультный клуб, собиравшийся у писателя Юрия Мамлеева в его двух комнатах в коммунальной квартире в бараке во дворе дома по Южинскому переулку. Барак снесли в 1968 году.

Считается, что собрания Южинского кружка оказали существенное влияние на идеологию и взгляды многих впоследствии известных российских гуманитариев. 
Южинский кружок никогда не имел какой-либо определённой философскую программы, его участников объелиняли обшие литературные предпочтения и интерес к мистицизму и эзотерике.  Как пишет современный исследователь, "у членов кружка отсутствовало единое религиозное мировоззрение, зато эзотерика стала синтезирующим фак-
тором, который устроил всех, так как она удовлетворяла и духовные потребности, и эстетические, и контркультурные. После высылки из страны самого Мамлеева в 1974 году кружок продолжил своё существование до начала 1990-х годов под руководством Евгения Головина, Гейдара Джемаля и Александра Дугина. Начиная с 1960-х годов кружок занимался распространением европейских философских и религиозных доктрин, вдохновлявших в свое время фашизм и эзотерический нацизм. Изначально участники в основном интересовались эзотерическим мистицизмом, но постепенно их идеи все больше сближались с идеями европейских ультраправых, таким образом Южинский кружок стал одним из важных источников развития постсоветского российского фашизма.

Известные участники кружка:
 Юрий Мамлеев
 Евгений Головин
 Александр Дугин (пост-мамлеевский период)
 Гейдар Джемаль
 Игорь Дудинский
 Валентин Провоторов
 Смирнов Алексей Глебович (фон Раух)
 Александр Проханов

Примечания

Ссылки 
 д/ф «Игорь Дудинский. Последний тусовщик оттепели» 4 серии  (ТК Культура, 2021)

Андеграунд
Александр Дугин
Ультраправые в России